Preußisches Paradies bezeichnet eine der folgenden Landschaften:

 Pfaueninsel, Landschaftspark im Berliner Bereich der Havel
 Preußisches Paradies (Samland), Landschaft im westlichen Samland (Ostpreußen)